Störning kan syfta på:

 Psykisk störning – ohälsa i psyket
 Personlighetsstörning – en samlingsbeteckning för grupp psykiatriska diagnoser för vuxna
 Utvecklingsstörning – en människas kognition inte utvecklas normalt
 Radarstörning – en beteckning på flera olika metoder att hindra en radar från att se och mäta in mål
 Radiostörning  
 Perturbation – en ändring av en variabel

Se även
 Interferens
 Störningen (förgreningssida)